

Personnalités 

 Ghada Waly (née en 1965), femme politique égyptienne.
  (1930-2020), homme politique égyptien.

Toponyme 

 Waly, une commune burkinabé.
 Waly, une commune française du département de la Meuse.